Il doppio del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Hendrik Jan Davids e Libor Pimek che hanno battuto in finale Petr Korda e Cyril Suk per walkover

Teste di serie

 Jakob Hlasek /  Marc Rosset (quarti di finale)
 Petr Korda /  Cyril Suk (finale)

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Piet Norval /  Danie Visser (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swiss Open Gstaad 1992
ATP Tour 1992